Ochavo y ochava puede referirse a:
 Un octavo, una 1/8 parte.
 Ochavo (moneda), equivalente a medio cuarto (pesaba un octavo de onza).
 Ochava (peso), equivalente a la octava parte del marco de plata (75 gramos o 359 centigramos).
 Ochavo, chaflán (arquitectura).
 Fiesta de ocho días, en especial el último de ellos.
 Uno de los nombres vulgares de los peces del género Caproidae.
 Ochavo, división típica (en 8) en varias comunidades de villa y tierra de la Extremadura castellana, similar al sexmo (en 6) en éstas, al cuartón (en 4) en Ibiza y al terzón en el valle de Arán.